Wilson kan syfta på:

 Wilson Sporting Goods – amerikansk sportutrustningstillverkare
 Wilson (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Wilson (film) – biografisk film över Woodrow Wilson från 1944
 Wilson (film, 2017) – en amerikansk film från 2017 i regi av Craig Johnson

Geografi

Antarktis 

 Wilson (udde), 
 Wilson (sjö), 
 Mount Wilson, Antarktis,

Australien 

 Wilson (del av en befolkad plats), Western Australia, Canning,

Komorerna 

 Patsi, Anjouan,

USA 

 Wilson, Arkansas, Mississippi County, ort, 
 Wilson, Arkansas, Pope County, ort, 
 Wilson, Kansas, ort, Ellsworth County, 
 Wilson, Louisiana, ort, East Feliciana Parish, 
 Wilson, North Carolina, countyhuvudort, Wilson County, 
 Wilson, Ohio, ort, Monroe County, 
 Wilson, Oklahoma, ort, Carter County, 
 Wilson, Oklahoma, Okmulgee County, ort, 
 Wilson, New York, ort, Niagara County, 
 Wilson, Pennsylvania, Allegheny County, ort, 
 Wilson, Pennsylvania, Northampton County, ort, 
 Wilson, Wisconsin, ort, Saint Croix County, 
 Wilson, Texas, ort, Lynn County, 
 Wilson, Wyoming, ort, Teton County,

Se även
 Wilson County – flera countyn 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Komorernaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar